Tokmak bezeichnet

 Tokmak (Ukraine), Stadt in der Ukraine, in der Oblast Saporischschja
 Tokmak (Fluss), linker Nebenfluss der Molotschna in der Ukraine
 russische Bezeichnung von Tokmok, Stadt in Kirgisistan

Tokmak ist der Familienname folgender Personen:
 Dergin Tokmak (* 1973), deutscher Tänzer
 Hüseyin Tokmak (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Muhammet Tokmak (* 1972), deutscher Politiker
 Rana Tokmak (* 1996), deutsche rhythmische Sportgymnastin

Siehe auch:
 Tokmak-Ata (Usbekistan), Halbinsel in Usbekistan
 Tokamak
 Werchnij Tokmak, Dorf in der Ukraine